Beatrice av Portugal (), född 31 december 1504 i Lissabon i Portugal, död 8 januari 1538 i Nice i Savojen, var regerande grevinna av Asti och hertiginna av Savojen genom giftermål med hertig Karl III av Savojen. Hon var dotter till kung Manuel I av Portugal och drottning Maria av Aragonien.

Biografi 

Beatrice beskrivs som vacker, älskvärd och ambitiös. Hon blev 1531 grevskapet Astis regerande monark på livstid. År 1534 välkomnade hon sin svåger kejsarens skyddsling Kristina av Danmark, till Italien på dennes väg till sin bröllop med hertigen av Milano.

När Kristina blev änka 1535 föreslogs hon som brud åt Beatrices äldste son, Savojens tronföljare Ludvig, ett äktenskap som föreslogs av den milanesiske ministern Stampa för att skydda Milano, vars tron nu var vakant, för att övertas av kejsaren. Beatrice stödde denna plan, och när Ludvig plötsligt avled föreslog hon att Kristina i stället skulle gifta sig med hennes andre son Emanuel Filibert; i slutändan övergavs planen. 

När Savojen erövrades av Frankrike i april 1536 evakuerade Beatrice sina barn och reliken Sankt Josef av Arimateas kläde från Chambéry till Milano. I maj samma år fick hon tillstånd att tillsammans med Kristina besöka kejsaren i Pavia, men mötet var kort och politiskt resultatlöst. I november 1537 eskorterades hon av kejsarens vicekung i Milano till Genua, där hon efter en intervju med kejsaren, kunde återförenas med sin make i Nice. Hon avled efter en förlossning 1538.

Hennes son försökte 1580 erövra Portugals tron efter hennes barnlöse brorsonsons död, men den tillföll i stället hennes äldre systers son Filip av Spanien.

Familj 

Beatrice och Karl III gifte sig den 8 april 1521 i Villefranche-sur-Mer och tillsammans fick de nio barn, en överlevde barndomen:

 Adrian Johan Amadeus (19 november 1522 – 10 januari 1523), prins av Piedmont
 Ludvig (4 december 1523 – 25 november 1536), prins av Piedmont
 Emanuel Filibert (8 juli 1528 – 30 augusti 1580), hertig av Savojen
 Katarina (25 november 1529 – maj 1536)
 Maria (12 januari 1531 – 1531)
 Isabella (maj 1532 – 24 september 1533)
 Emmanuel (född och död maj 1533)
 Emmanuel (född och död maj 1534)
 Johan (3 december 1537 – 8 januari 1538)

Anfäder

Referenser

Fotnoter

Bibliografi 

 .

Födda 1504
Avlidna 1538
Kvinnor
Portugisiska prinsessor
Italienska hertiginnor
Kvinnliga regenter under 1500-talet